Charles Downing ist der Name folgender Personen:

* Charles Downing (Politiker) († 1845), US-amerikanischer Politiker
 Charles Downing (Pomologe) (1802–1885), amerikanischer Pomologe